Данди́-Си́ти (, ) — самый маленький из 32 округов Шотландии. Включает в себя город Данди и прилегающие к нему территории. Граничит с округами Перт-энд-Кинросс и Ангус.

Примечания